Salty (deutsch „salzig“) steht für:

 Salty, Originaltitel von Mein Freund Salty, US-amerikanischer Familienfilm (1973)
 Salty (Film), britische Filmkomödie (2017)
 Salty (Texas), Ort im Milam County, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Saltie, Bezeichnung in Australien für das Leistenkrokodil